Kanada
Sainte-Foy, település Québec tartomány azonos nevű fővárosában

 Franciaország
Sainte-Foy, település Landes megyében
Sainte-Foy, település Saône-et-Loire megyében
Sainte-Foy, település Seine-Maritime megyében
Sainte-Foy, település Vendée megyében